

Biografia
Era il figlio di James Carnegie, IX conte di Southesk, e della sua seconda moglie, Lady Susan Catherine Mary Murray, figlia di Alexander Murray, VI conte di Dunmore.

Carriera
È stato Consigliere per la Francia (1908-1913). Nel 1913 divenne ambasciatore in Portogallo, carica che mantenne fino al 1928. È stato un membro del Consiglio privato.

Matrimonio
Sposò, il 2 gennaio 1890, Marion Alice de Gourney Barclay (1868-23 agosto 1961), figlia di Henry Barclay. Ebbero tre figli:

 Mariota Susan Carnegie (18 dicembre 1892-1980), sposò Hugh Gurney, ebbero quattro figli;
 Dorothea Helena Carnegie (6 agosto 1906-1985), sposò Mungo Murray, VII conte di Mansfield, ebbero tre figli;
 James Murray Carnegie (29 gennaio 1909-1985), sposò Diana Winifred Mary Renshaw, ebbero cinque figlie.

Morte
Morì il 15 ottobre 1933, all'età di 71 anni.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze britanniche

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti 

Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine di San Michele e San Giorgio
Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine reale vittoriano
Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine del Cristo
Cavalieri dell'Ordine di San Giacomo della Spada
Ambasciatori britannici in Portogallo
Membri del Consiglio della Corona del Regno Unito
Conti di Southesk